Альошин Микола Васильович — радянський футболіст
 Альошин Микола Сергійович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу